IDSL bezeichnet:
 ISDN Digital Subscriber Line, ein Verfahren für eine digitale Verbindung zwischen Vermittlungsstelle und Kunden

ID-SL steht für:
 Sulawesi, ISO-31166-2-Code der geographischen Einheit Indonesiens

IDSL